Гор Агбалян (; род.25 апреля 1997, Талыш, Нагорный Карабах) — армянский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Агбалян является уроженцем Армении. Ещё в детстве вместе с родителями переехал в Нидерланды. С девяти лет тренировался в академии «Херенвена», которую закончил в 2016 году. Летом 2016 года подписал контракт с другим нидерландским клубом — «Хераклесом». Выступал за вторую команду клуба. С того же сезона 2016/2017 привлекался в основную команду. 24 сентября 2016 года дебютировал в Эредивизи в поединке против «Гронингена», выйдя на замену на 86-ой минуте вместо Томаса Брюнса.

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»